Маргіноцефали (Marginocephalia) — клада птахотазових динозаврів, до якої входять товстоголові (Pachycephalosauria) та рогаті динозаври (Ceratopsia). Рослиноїдні. Первинно були двоногими, потім з'явилися чотириногі форми. Завдовжки від близько 0,5 м до 9 м. З'явилися в юрському періоді та стали поширеними у пізній крейді.

Філогенія 
Далі наведено кладограму згідно з аналізом Zheng et al. (2009)

Примітки 

Птахотазові